Томохито:

 Император Го-Нара (後奈良天皇) (26 января 1497 - 27 сентября 1557), 105-й правитель Японии.
 Император Кокаку (光格天皇) (23 сентября 1771 - 11 декабря 1840), 119-й правитель Японии.